Ахајци су били житељи Ахаје у античкој Грчкој. Међутим, значење тог појма се мјењало током историје, па се Ахајци може односити на:

 Ахајци (Хомер), назив који Хомер користи у Илијади да би означио све микенске Грке;
 Ахајци (племе), једно од главних племена у Грчкој, према Хесиодовом оснивачком миту;
 Ахајци, житељи Ахаје на Пелопонезу током архајског и класичног раздобља Грчке;
 Фтиотидски Ахајци, житељи области у средишњем делу античке Грчке;
 Ахајци, припадници Ахајског савеза активног у 3. и 2. веку п. н. е.;
 Кнежевина Ахаја, једна од латинских држава насталих на простору Византије након 1204;
 Ахајци, становници савременог округа Ахаја у Грчкој;

Види још 
 Ахаја (вишезначна одредница)